Denkendorf è il nome di due comuni della Germania:
 Denkendorf – un comune situato nel Baden-Württemberg
 Denkendorf – un comune della Baviera